Osoby noszące to nazwisko:
 Henry Brant – amerykański kompozytor
 Jan Brant – kompozytor i teolof jezuicki

Miejscowości:
 Brant (ang. Brant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Brant (ang. Brant Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Brant – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Brant (ang.) – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario

Polskie herby szlacheckie:
 Brant
 Brant II

Zobacz też 
 Brand
 Brandt